El Condado de Nelson es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Nelson, condado de Kentucky.
 Condado de Nelson,condado de Dakota del Norte.
 Condado de Nelson, condado de Virginia.